Le cyclohexadiène (C6H8) est un cycloalcène porteur de deux liaisons doubles C-C. Il existe sous la forme de trois isomères :

 cyclohexa-1,2-diène (numéro CAS ) ;
 cyclohexa-1,3-diène (numéro CAS ) ;
 cyclohexa-1,4-diène (numéro CAS ).

Voir aussi 
 Cyclohexène
 Benzène

Cycloalcène